Carried Away – cortometraggio del 1985 diretto da Vonnie von Helmolt, Alan Pakarnyk
Carried Away – film del 1996 diretto da Bruno Barreto
Carried Away – film del 1998 diretto da Paul Kostick
Carried Away – film del 2009 diretto da Tom Huckabee
 Carried Away – singolo di Surf Mesa e Madison Beer del 2021